Flying Acres Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Flying Acres Airport (Maryland)
 Flying Acres Airport (New York)
 Flying Acres Airport (Pennsylvania)
 Flying Acres Airport (Texas)